Ian McDonald se poate referi la:

 Ian McDonald (muzician)
 Ian McDonald (scriitor)
 Ian McDonald (fotbalist, n. 1951)
 Ian McDonald (fotbalist, n. 1953)
 Ian McDonald (fotbalist, n. 1958)